Andrea Petagna – calciatore italiano
 Francesco Petagna – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Francesco Saverio Petagna – vescovo italiano
 Vincenzo Petagna – botanico, medico ed entomologo italiano